Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Martin () :
le comté de Martin, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Martin, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Martin, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Martin, situé dans l'État du Kentucky ;
le comté de Martin, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Martin, situé dans l'État du Texas.